

Sigle 
 Santa Maria Novella – la stazione ferroviaria centrale di Firenze

Codici 
 SMN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lemi County di Salmon, Idaho (Stati Uniti d'America)
 smn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sami di Inari

Matematica 
 Teorema S m n – teorema di teoria della calcolabilità